Chrysozephyrus nishikaze — вид дневных бабочек из семейства голубянок (Lycaenidae).

Описание 
Верхняя сторона крыльев самцов светло-золотисто-зелёная, блестящая с тёмной каймой. Задние крылья с хвостиком длиной не более 3 мм. Верхняя сторона крыльев самки тёмно-коричневая. Фоновая окраска нижней стороны крыльев светлая, сероватая.

Ареал 
Эндемик Тайваня.

Биология 
Бабочки населяют горные местности. За год развивается одно поколение. Кормовое растение гусениц — вишня колокольчатая (Prunus campanulata).

Примечания 

Хвостатки
Животные, описанные в 1941 году
Насекомые Азии
Эндемики Тайваня